Neuöd ist der Ortsname von

 Neuöd (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Neuöd (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern